Новосе́лівське (до 1944 року — Фрайдо́рф; , ) — селище міського типу в Україні, в Роздольненському районі Автономної Республіки Крим.

Примітки

Посилання 
 стаття Новоселівське — Інформаційно-пізнавальний портал | Кримська область у складі УРСР (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)

Статті, створені автоматично
Селища міського типу Криму
Населені пункти Роздольненського району